Pfeffel ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Pfeffel (Minnesänger) (13. Jh.) 
 Alexander Boris de Pfeffel Johnson (* 1964), britischer Publizist und Politiker, von 2019 bis 2022 Premierminister des Vereinigten Königreichs, siehe Boris Johnson
 Carl Friedrich Pfeffel (1775–1858), Frankfurter Handelsmann, Bankier und Abgeordneter
 Christian Friedrich Pfeffel von Kriegelstein (1726–1807), elsässischer Historiker, Jurist und Diplomat
 Friedrich Pfeffel, Frankfurter Handelsmann und Abgeordneter
 Gottlieb Konrad Pfeffel (1736–1809), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Johann Andreas Pfeffel (1674–1748), deutscher Kupferstecher und Kunstverleger